Dublino – capitale dell'Irlanda
Contea di Dublino – contea irlandese
Dublino Georgiana – città di Dublino nell'era georgiana
Castello di Dublino – maniero situato a Dublino
Daniele Dublino, attore italiano

Pagine correlate 
Dublin